Oberkofler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Oberkofler (1828–1912), Südtiroler Schriftsteller und Journalist 
 Daniel Oberkofler (* 1988), österreichischer Eishockeyspieler
 Gabriela Oberkofler (* 1975), italienisch-deutsche Künstlerin
 Gerhard Oberkofler (* 1941), österreichischer Historiker
Horst Oberkofler (* 1959), österreichischer Fußballspieler
 Johann Baptist Oberkofler (1895–1969), Südtiroler Priester und Maler
 Josef Oberkofler (1900–1959), österreichischer Jurist und NS-Funktionär
 Joseph Georg Oberkofler (1889–1962), österreichischer Jurist, Erzähler und Lyriker